Адамче Янов (Йованов) Найдов, известен като Адамче Зограф (Зуграо), е български възрожденски майстор зограф от XIX век.

Биография 
Роден е в 1816 година в град Прилеп, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония в семейството на зографа Яне. Учи при Николай Михайлов, когото придружава при работата му в Белград. При Михайлов работи около 5-6 години. Рисува в родния си град и се проявява като опитен художник. С него рисува и синът му Стефан Зографов, а по-късно и братът на жена му Иван Будимов.

Дело на Адамче Зограф са няколко икони в прилепската църква „Благовещение Богородично“. На иконата на Свети Мина на кон има надпис: „Адамче Н. Живописецъ Прилѣпчанецъ. Мойсо и Петрушъ А. хад. Иліевы; Христо и Димитріѧ Тасевы, клисари. Приложиха 1874“. Иконата на Света Неделя е с подпис „Адамче Живописецъ 1870“. Иконата на притчата за петте девици е подписана „Адамче Живописецъ 1879“. Иконата на Света Богородица, Христос и други светци е от 1879 г., на Свети Сава от 1873 г., на Света Параскева от 1867 г., а на Свети Илия е недатирана.

Рисува и за Варошкия манастир „Свети Архангел Михаил“ в Прилеп.

Иконите в „Свети Йоан Кръстител“ във вранското село Първонек са близки до стила на Адамче Живописец.

В стила си Адамче Зограф и ученикът му Иван Будимов се придържат към традициите на Дебърската художествена школа и имитират Дичо Зограф. Влиянието на дебърските майстори се вижда в изписването по иконите на цели детайли, характерни за резбарските работи. Според Асен Василиев Адамче Найдов „постига добри цветни съчетания и стилизиране на формата въпреки твърдостта ѝ, получена от силното степенуване на светлосянката и подчертаване със смел и чист контур. Тази връзка между графичност, светлосянка и колорит дава на работите му вид на майсторски постигнати творби. Техническото изпълнение е на голяма висота.“

Адамче Зограф взима дейно участие в българските църковни и революционни борби в Прилеп и се ползва с уважение сред съгражданите си. Умира в 1882 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Български иконописци
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Починали в Прилеп